Реактанс (от , ):
 Реактивное сопротивление
  — психологический эффект, когда человек, понимая, что на него воздействуют, реагирует протестом. Используется как один из способов воздействия на личность.

Ссылки